Ого-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Ого-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°08'  с. ш. 147°00'  в. д..
 Ого-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°50'  с. ш. 110°29'  в. д..
 Ого-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 71°41'  с. ш. 99°22'  в. д..
 Ого-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 71°23'  с. ш. 96°19'  в. д..

Примечания

См. также 
Огун-Кюель